Dayia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
  Dayia (растение)
  Dayia (плеченогие)